Żebry peut désigner en Pologne :

 Żebry, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie
 Żebry, village du powiat de Kolno, dans la voïvodie de Podlachie
 Żebry, village du powiat de Łomża, dans la voïvodie de Podlachie